Великий Бурлук — річка в Україні
Великий Бурлук — селище міського типу, районний центр, Харківська область, Великобурлуцький район